Spar steht für:

 Spar, eine niederländische Handelskette und Marke im Lebensmitteleinzelhandel mit Gesellschaften in weiteren Ländern
 Spar Österreichische Warenhandels-AG, einen österreichischen Lebensmitteleinzelhändler unter der vorgenannten Marke
 Spar Holding, schweizerischer Lebensmitteleinzelhändler unter der vorgenannten Marke
 Spar Handelsgesellschaft, vormaliges Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels
 schwimmendes Offshorebauwerk nach Art einer Spierentonne, siehe Bohrplattform

Spar ist der Familienname folgender Personen:
 Fatima Spar (* 1977), österreichische Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Spaar
 Spahr
 Sparr